Ait Yahya kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Yahya du Kerdous, stamområde, Meknès-Tafilalet, 
 Aït Yahya (stamområde i Marocko, Meknès-Tafilalet), 
 Aït Yahya (stamområde i Marocko, Souss-Massa-Draâ, lat 30,59, long -8,08), 
 Aït Yahya (stamområde i Marocko, Souss-Massa-Draâ, lat 29,71, long -9,11), 
 Ait Yahya (kommun i Marocko), Meknès-Tafilalet, Errachidia, 

Robotskapade Marockoförgreningar